Couven ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Joseph Couven (1701–1763), Barock-Baumeister
 Jakob Couven (1735–1812), Baumeister des Barocks und Sohn von Johann Joseph Couven

Couven ist ferner Namensbestandteil folgender Einrichtungen:

 Couven-Museum, Museum für Wohnkultur des 18. und 19. Jahrhunderts in Aachen
 Couven-Gymnasium, städtisches Gymnasium in Aachen

Siehe auch:
 Kuven